Un homme à femmes peut désigner :

 Un homme à femmes (Ladies Man), série américaine diffusée en 1999 ;
 Un homme à femmes (The Ladies Man), film américain de Reginald Hudlin sorti en 2000 et inspiré d'un personnage de l'émission Saturday Night Live.

Voir aussi